Leda puede referirse a:
 Leda, personaje de la mitología griega.
 Leda atómica  un cuadro de Salvador Dalí.
 Leda y el cisne   un cuadro de Leonardo Da Vinci.
 Leda, satélite del planeta Júpiter.
 (38) Leda, un asteroide.
 HMS Leda, navío de la Marina Real Británica.
 Leda, compañía de autobuses.
 Leda, género de plantas de la familia Acanthaceae.
 Leda, ciudad de Flandes, en el norte de Bélgica.